

Слатино () — село в Кюстендильській області. Входить до складу общини Бобошево.
 Слатино () — село в Перницькій області. Входить до складу общини Ковачевці.